Приморск — название населённых пунктов:

Абхазия/Грузия 
 Приморск — прежнее, но более распространённое название села Гудаахуч в Гальском районе.

Азербайджан 
 Приморск— прежнее название посёлка городского типа Сахиль.

Россия 
 Приморск — село в Быковском районе Волгоградской области.
 Приморск — город в Балтийском районе Калининградской области.
Приморск — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края.
 Приморск — город в Выборгском районе Ленинградской области.
 Приморск — село в Кваркенском районе Оренбургской области.

Украина 
 Приморск — город в Приморском районе Запорожской области.

См. также 
 Приморск (порт)
 Приморская
 Приморский
 Приморское